Marià Fortuny i Marsal – pittore spagnolo
Mariano Fortuny y Madrazo –  pittore spagnolo naturalizzato italiano, figlio del precedente
Fortuny – lampada progettata da Mariano Fortuny y Madrazo
Palazzo Fortuny –  palazzo gotico di Venezia, appartenuto a Mariano Fortuny y Madrazo